National Collegiate Athletic Association (Filipijnen), een sportassociatie in de Filipijnen;
 National Collegiate Athletic Association (Verenigde Staten), een sportassociatie in de Verenigde Staten.